Az 1947–1948-as magyar női kosárlabda-bajnokság a tizenegyedik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

NB II. 
1. Szegedi Postás 50, 2. Ózdi VTK 48, 3. Alba Regia AK** 38, 4. Pécsi VSK és Szegedi EAC 36, 6. Békési MÁV TE* 30, 7. Közalkalmazottak SE* 28, 8. MÁVAG ASE és Wolfner SE 18, 10. TFSE 16, 11. Postás SE 12, 12. MAFC* 10, 13. BVESC és Előre SE** 8 pont. A * jel az elmaradt meccseket jelzi.

Források 
Kosárlabdázás 1948.06.16.

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag